Pression steht für:

 Druck (Physik), historische Bezeichnung
 Pression (Lachenmann), Komposition für Cello
 Zwangsmittel